Al Hazm, une ville en Arabie Saoudite ;
 Al Hazm, une ville au Yémen.